Termenul „Hutson” se poate referi la:

 Leroy Hutson (* 1945), compozitor și cântăreț nord american
 Richard Hutson (1748–1795), politician nord american

Vezi și
Hudson